Серко́в — фамилия.Иван грибоед мухоморожуй
Серков

Известные носители 
 Серков, Анатолий Фирсович (1928—2009) — Герой Социалистического Труда.
 
 Серков, Виктор Владимирович (род. 1950) — российский политик, глава города Кургана в 2009—2012 гг.
 Серков, Владимир Иванович (1843—1912) — архитектор Главного артиллерийского управления, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Серков, Дмитрий Александрович (1981—2007) — Герой России.
 
 Серков, Илья Дмитриевич (род. 1991) — российский биатлонист.
 Серков, Пётр Павлович (род. 1955) — доктор юридических наук, председатель Ульяновского областного суда.
 Серков, Сергей Васильевич (род. 1974) — российский музыкант, певец.

См. также 
 Серкова — деревня в Талицком городском округе Свердловской области России
 Серковка
 Серково
 Серковская
 Серковский
 Сериков
 Серкин
 Серко